World Matchplay 1952 var en snookerturnering som av de flesta blivit ansedd som det "riktiga" världsmästerskapet i snooker 1952, trots att det även spelades ett officiellt världsmästerskap samma år, dock med bara två deltagare. Övriga spelare i världseliten hade brutit sig ur det dåligt organiserade snookerförbundet, och var med och anordnade en "konkurrerande" VM-turnering, som fick namnet World Matchplay. Framför allt i England har vinnaren, engelsmannen Fred Davis, framhållits som den rättmätige världsmästaren detta år, medan man i Australien håller på sin Horace Lindrum, som vann snookerförbundets VM. Det är Lindrums namn som står inristat på VM-pokalen från detta år.

Blivande biljardvärldsmästaren Rex Williams gjorde debut i VM-sammanhang, endast 19 år gammal. De två finalisterna från 1951 års VM, Fred Davis och skotten Walter Donaldson stod över fram till semifinalerna i denna turnering. Båda vann sina semifinaler, och i finalen blev det åter Davis som drog det längsta strået, han vann med 38-35.

Finalen hölls i Blackpool, England, Storbritannien.

Resultat

Källor 
 ArmchairGM - 1952 World Snooker Championship
 A brief history of the World Professional Championship

1952 i Storbritannien
Sportåret 1952
VM i snooker
Sport i Blackpool